Los amniotas (Amniota) son un clado de vertebrados tetrápodos. Se caracterizan porque el embrión desarrolla cuatro envolturas: el corion, el alantoides, el amnios y el saco vitelino; y crea un medio acuoso en el que puede respirar y del que puede alimentarse. Esta es una adaptación evolutiva que, a diferencia de lo que ocurre con los anfibios, permitió la reproducción ovípara en un medio seco y terrestre. Otras adaptaciones son la presencia de una piel seca y escamosa debido a un aumento de la queratinización de la epidermis para evitar la desecación y deshidratación; poseer una respiración exclusivamente pulmonar y tener una fecundación interna, con el abandono de las fases larvarias y posterior metamorfosis. Se opta por la estrategia ecológica K en detrimento de la estrategia ecológica r.

Cabe reseñar que algunos anfibios como las pipas o sapos de Surinam (Pipa pipa), han desarrollado otros mecanismos para superar esta limitación.

Parece ser que los primeros amniotas surgieron durante el Carbonífero Superior a partir de los tetrápodos reptiliformes. Transcurridos algunos millones de años, dos de los linajes más importantes de los amniotas fueron diferenciándose: por un lado nuestros antepasados sinápsidos, y por otro los saurópsidos, de los que evolucionaron los dinosaurios, los reptiles modernos y las aves.

Teniendo en cuenta la escasez de datos disponibles acerca de fósiles de vertebrados procedentes de estos tiempos geológicos, es posible que la evolución de estos animales comenzase con anterioridad a lo descrito.

Taxonomía 

La siguiente clasificación de los amniotas, tomada de Paleos, intenta compaginar la filogenia del grupo con la jerarquía linneana clásica:
 Serie Amniota
 Clase Synapsida
 Orden Pelycosauria†
 Orden Therapsida 
 Clase Mammalia
 Clase Sauropsida
 Subclase Anapsida†
 Orden Mesosauria†
 Orden Millerosauria†
 Orden Procolophonomorpha†
 Orden Captorhinida†
 Subclase Diapsida
 Orden Thalattosauria†
 Orden Younginiformes†
 Orden Araeoscelida†
 Orden Avicephala†
 Clado Pantestudines
 Orden Testudines
 Superorden Sauropterygia†
 Orden Placodontia†
 Orden Plesiosauria†
 Orden Nothosauroidea†
 Infraclase Ichthyosauromorpha†
 Orden Hupehsuchia†
 Superorden Ichthyopterygia†
 Orden Ichthyosauria†
 Orden Grippidia†
 Infraclase Lepidosauromorpha
 Orden Eolacertilia†
 Superorden Lepidosauria
 Orden Squamata 
 Orden Rhynchocephalia 
 Infraclase Archosauromorpha
 Orden Choristodera†
 Orden Rhynchosauria†
 Orden Protorosauria†
 Orden Prolacertiformes†
 Orden Trilophosauria†
 Clado Archosauria
 Orden Aetosauria†
 Orden Crocodilia 
 Orden Rauisuchia†
 Orden Phytosauria†
 Orden Pterosauria†
 Superorden Dinosauria
 Orden Ornithischia†
 Orden Saurischia 
 Clase Aves

Filogenia 

Los amniotas se diferenciaron muy tempranamente en dos grandes líneas evolutivas; por un lado, los sinápsidos que culmina en los mamíferos e incluye también a sus parientes extintos, los reptiles mamiferoides; por otro, los saurópsidos, el linaje que culmina en los reptiles actuales (tortugas, lagartos y cocodrilos) y las aves, pero que también incluye muchos grupos extintos como los dinosaurios, los pterosaurios, plesiosaurios, ictiosaurios, etc. El siguiente cladograma, esta basado en el análisis de M.S. Lee, muestra las relaciones filogenéticas de los principales grupos de amniotas:

Véase también 
 Evolución de los mamíferos

Referencias 

Tetrapoda